Катандзаро () — провинция в Италии, в регионе Калабрия.

Физико-географическая характеристика 
Провинция Катандзаро находится между Тирренским морем на западе и Ионическим морем на востоке. В своей самой узкой части расстояние между морями достигает 30 км. Перешеек Катандзаро (другое название, перешеек Марчеллинара), ширина которого составляет 2 км, соединяет Piana di Sant’Eufemia и Corace Valley в заливе Скуиллаче. В окрестностях города Марчеллинара есть точка, с которой можно наблюдать оба моря.

Катандзаро граничит с провинцией Козенца на севере, Кротоне на северо-востоке, Реджо-Калабрия на юге и Вибо-Валентия на юго-западе. Рельеф гористый, в южной части находится Serre Calabresi, в северной — Sila.

На севере провинции расположен национальный парк Сила.

Столицей провинции и всего региона является город Катандзаро, разделённый на две части долиной Fiumarella, через которую проходит мост Моранди. Построенный в 1960 году по проекту Риккардо Моранди, он является одним из высочайших мостов в Европе.

История 
Греки называли жителей этого региона Italoi, по имени короля Итало, при императоре Августе название распространилось на всю Калабрию, а затем и на весь полуостров.

В январе 1996 года были образованы провинции Кротоне и Вибо-Валентия, которым отошла часть территории Катандзаро. До этого, в 1901 году площадь провинции составляла 2030 кв.миль.

Население 
По данным переписи населения 1881 года в провинции проживало 433,975 человек, 1901 года — 498,791 человек. На 1 январе 2014 года по данным национального института статистики население провинции составляло 363,979 человек, из них женщин — 187,146, мужчин — 176,833.

В провинции находится 80 населённых пунктов:

Культура 
Самым знаменитым местом провинции является часть побережья залива Сквиллаче — песчаные пляжи между Катандзаро и Соверато. Внимание туристов привлекают сохранившиеся постройки норманских замков в Катандзаро и Сквиллаче, сады Вилла-Триесте, провинциальный музей в Вилла-Комунале, с коллекцией древних монет, места археологических раскопок в Борджиа, которые включают пре-романское поселение Skylletion.

Примечания